Rivièra, een streek aan de kust van Frankrijk en Italië
 Riviera (district), een district in het Zwitserse kanton Ticino
 Riviera (Franse televisieserie), een Franse soapserie die liep van 1991 t/m 1992
 Riviera (Britse televisieserie), een Britse thriller serie uit 2017
 Riviera (1949), een Amerikaanse film
 Riviera (schip), een Grieks schip
 Koninklijke Riviera KC, een Belgische korfbalclub

Zie ook 
 Rivier (doorverwijspagina)
 Rivière (doorverwijspagina)